Pisapia ist der Familienname folgender Personen:

 Giuliano Pisapia (* 1949), italienischer Jurist und Politiker
 Julio Pisapia, argentinischer Fußballspieler